Аші́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Ам'єна, 17 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 373,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Аші на сайті французького Національного інституту географії
 Аші на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аші на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза